Kalvträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kalvträsket (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (1,3 km²)
Kalvträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (35,1 ha)
Inre Kalvträsket, sjö i Lycksele kommun,  (20,6 ha)
Yttre Kalvträsket, sjö i Malå kommun,

Se även
Kalvträsk,ort i västra delen av Burträsks socken, Skellefteå kommun, 
Kalvsträsket, sjö i Kalix kommun,  (34,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn